

Собра — населений пункт у Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Млєт

Собра — громада в кантоні Во